У́лица Генера́ла Лизюко́ва — улица в Коминтерновском районе Воронежа. Названа в честь Героя Советского Союза генерал-майора Александра Ильича Лизюкова. Протяжённость около 3 км.

Почтовые индексы

Достопримечательности 

 На улице Генерала Лизюкова поставлен памятник котёнку — герою мультфильма «Котёнок с улицы Лизюкова», которого придумал воронежский писатель Виталий Маркович Злотников. По мнению краеведа В. И. Кононова, котёнок Вася, скорее всего, третий в мире мультипликационный герой, которому поставили памятник.
 На улице также находится памятник «Воронеж — родина ВДВ».

История 
Улица построена на месте лётного поля старого аэродрома. Старое здание аэровокзала находилось на улице Хользунова и было снесено в 2010 году.

Перекрёстки 
Улицу Генерала Лизюкова пересекают:
 Московский проспект
 улица маршала Жукова
 улица 60-й армии
 улица 60 лет ВЛКСМ
 улица Владимира Невского
 улица Антонова-Овсеенко

См. также 
 Улица Братьев Лизюковых — улица в Гомеле, в честь всех трёх братьев Лизюковых (Александра Ильича, Петра Ильича и Евгения Ильича).

Примечания

Литература 
 

Генерала Лизюкова
Улицы, названные в честь генералитета